Tanaoctena är ett släkte av fjärilar. Tanaoctena ingår i familjen spinnmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnmalar
Tanaoctena